Moreira (Maia), een plaats in de Portugese gemeente Maia
 Moreira (Monção), een plaats in de Portugese gemeente Monção
 Moreira (Nelas), een plaats in de Portugese gemeente Nelas